Kerobokan (Badung), plaats in Indonesië, onderdistrict Badung
 Kerobokan (Sawan), plaats in Indonesië, onderdistrict Sawan